Carlos Guillermo de Nassau-Usingen (en alemán, Karl Wilhelm von Nassau-Usingen; Usingen, 9 de noviembre de 1735-Biebrich, 17 de mayo de 1803) fue príncipe de Nassau-Usingen desde 1775 hasta su muerte. Desde 1797 hasta su muerte, también fue príncipe titular de Nassau-Saarbrücken, aunque Nassau-Saarbrücken estuvo ocupado por Francia durante este periodo.

Biografía 
Era el hijo mayor del príncipe Carlos de Nassau-Usingen y de su esposa, Cristina Guillermina, la hija del duque Juan Guillermo III de Sajonia-Eisenach.

En 1770, Carlos Guillermo se convirtió en teniente general del ejército de los Países Bajos. En 1789, fue promovido a general, y en 1790 a coronel del regimiento valón y capitán de los granaderos.

En 1775, sucedió a su padre como príncipe de Nassau-Usingen. En 1783, concluyó un tratado de herencia con los príncipes de Nassau-Saarbrücken, Nassau-Weilburg y Nassau-Dietz (es decir, Orange-Nassau), en el que se acordó que el territorio de Nassau sería indivisible y que obedecería al principio de primogenitura.

En 1797, el príncipe Enrique Luis de Nassau-Saarbrücken murió sin descendencia y Carlos Guillermo heredó su principado. Sin embargo, por el Tratado de Lunéville, los territorios en la margen izquierda del río Rin fueron perdidos en favor de Francia. El proceso de mediatización (Reichsdeputationshauptschluss) de 1803 compensó a Carlos Guillermo con territorios arrebatados del Electorado de Maguncia, el Electorado de Colonia, el Electorado del Palatinado y Hesse.

Carlos Guillermo murió más tarde ese mismo año. Debido a que no tenía heredero varón, fue sucedido por su hermano menor, Federico Augusto.

Matrimonio y descendencia 
Carlos Guillermo contrajo matrimonio con la condesa Carolina Felicita, la hija de Cristián Carlos Reinardo de Leiningen-Dachsburg-Falkenburg-Heidesheim. Carlos Guillermo y Carolina Felicita tuvieron una hija:
 Carolina (1762-1823), desposó al príncipe Federico de Hesse-Kassel (1747-1837), el hijo del landgrave Federico II y de la princesa María de Gran Bretaña, y el fundador de la línea cadete de Hesse-Kassel-Rumpenheim.

Ancestros

Referencias 
 Ernst Joachim: Karl Wilhelm von Nassau-Usingen. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 15, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, p. 315.

Alemanes del siglo XVIII
Príncipes de Nassau